Snob – persona che si atteggia in maniera raffinata e altezzosa
 Snob – casa motociclistica tedesca
 Snob – album di Paolo Conte del 2014
 S.N.O.B. – brano musicale di J-Ax

Pagine correlate 
 Snobs
 The Snob